Prinz Albrecht steht für:

Albrecht von Preußen (1809–1872), deutscher Prinz und Generaloberstnamensgebend für:
Prinz-Albrecht-Palais, Berlin, Friedrichstadt 
Prinz-Albrecht-Straße, Berlin
Prinz-Albrecht-von-Preußen-Denkmal (Berlin)
Prinz Albrecht von Preußen, Apfelsorte

Albrecht von Preußen (1837–1906), deutscher Generalfeldmarschall und Regent von Braunschweignamensgebend für:
Prinz-Albrecht-Park, Braunschweig
Dragoner-Regiment „Prinz Albrecht von Preußen“ (Litthauisches) Nr. 1
Königlich Bayerisches 6. Chevaulegers-Regiment „Prinz Albrecht von Preußen“
Prinz-Albrecht-Kaserne, Hannover